Le souk Es Sabbaghine est un souk que l'on trouve dans les villes suivantes : 
 Sfax, en Tunisie
 Tunis, en Tunisie